Domahs ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Domahs (* 1967), deutscher Sprachwissenschaftler
 Ulrike Domahs (* 1968), deutsche Neurolinguistin